Mersin ou Mersim (antiga Içel) é uma província () do sul da Turquia, situada na região (bölge) do Mediterrâneo (em turco: Akdeniz Bölgesi) com  de superfície e  habitantes (2009).

Ligações externas 
Galerias da Fotopedia (em ): Anamur, Bozyazı, Corycus

Províncias da Turquia
Províncias da Região do Mediterrâneo